Иван Хоменко:
 Хоменко, Иван Антонович (1923—2006) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Хоменко, Иван Федотович (1920—1984) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.